Ел Аројо Секо има више значења:

 Ел Аројо Секо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аројо Секо (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аројо Секо, Ла Куахиотера (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику